

Малий Полом — присілок, Кезький район, Удмуртія
 Малий Полом — присілок, Унинський район, Кіровська область

Див. також 
 Полом